SPB peut signifier :
 Shortest Path Bridging (SPB) - IEEE 802.1aq
 code de l'aéroport Charlotte Amalie Harbor Seaplane Base, Charlotte Amalie, Îles Vierges des États-Unis
 Société de prévoyance bancaire, une entreprise française de courtage et de gestion d'assurances
 Étoile de type B à pulsation lente (slowly pulsating B-type star en anglais), un type d'étoile variable pulsante
 Sripathi Panditharadhyula Balasubrahmanyam (1946-2020), chanteur indien.
 Spécialisée arrivée Point B , un circuit (qui relie un PABX à l'opérateur) n’acheminent que des appels entrant (de opérateur vers le PABX).